Тарарин — фамилия:

 Тарарин, Николай Иванович (1877—1966) — генерал-майор РИА, участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.
 Тарарин, Сергей Петрович (род. 1972) — российский музыкант, дирижёр.

См. также 
 Тамарин